Apollinaris van Ravenna, een Syrische heilige uit de 1e eeuw
 Apollinarius van Laodicea, een Syrische kerkvader in de 4e eeuw
 Apollinarisme, zijn theologisch concept over de figuur van Christus
 Apollinaris van Valence, bisschop in de 5e eeuw naar wie de Sint-Apollinariskathedraal van Valence vernoemd is
 Sidonius Apollinaris, bisschop van Clermont in de 5e eeuw
 Apollinaris (water), mineraalwater